Friedersdorff ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Friedersdorff (1882–?), deutsche Porträt- und Landschaftsmalerin der Düsseldorfer Schule
 Robert Friedersdorff (1885–1970), deutscher Porträt-, Figuren- und Landschaftsmaler sowie Radierer der Düsseldorfer Schule
 Wolfram Friedersdorff (* 1950), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Friedersdorf